Okręty US Navy o nazwie USS "Hamond" lub "Francis Hammond":
 Pierwszy USS "Hamond" (PF-73), czasem nazwa zapisywana jako "Hammond", był fregatą przekazaną Wielkiej Brytanii przed ukończeniem. Służył w Royal Navy jako HMS "Antigua" (K501) w latach 1943-1945.
 Drugi USS "Francis Hammond" (FF-1067) był jednostką eskortową (ang. ocean escort), przeklasyfikowanym na fregatę. W służbie w latach 1970-1992.

Hammond